New York (stad) of New York City, de grootste stad van de Verenigde Staten
 NYC (Interpol), een lied van de Amerikaanse band Interpol
 NYC (Annie), een lied uit de musical Annie
 NYC-25, een lied van The Olivia Tremor Control
 N.Y.C. The Big Apple, een computerspel
 New York Central Railroad, een Amerikaanse spoorlijn
 .nyc, een voorgestelde domeinnaam voor de stad New York
 IATA-code voor alle luchthavens van de stad New York:
 John F. Kennedy International Airport
 LaGuardia Airport
 Newark Liberty International Airport
 North York City Centre, een gebied in Toronto
 National Youth Competition, een Amerikaans rugbycompetitie
 NYC, een live-ep van de Amerikaanse zanger Prince uit 1997